L'edizione 1997-1998 della A Profesionalna Futbolna Grupa vide la vittoria finale del Litex Loveč.

Capocannonieri del torneo furono Anton Spasov Neftochimic Burgas e Bontcho Guentchev del  con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti
Litex Lovech Campione di Bulgaria 1997-1998.
Litex Lovech ammesso al primo turno preliminare della UEFA Champions League 1998-1999.
CSKA Sofia e Levski Sofia ammesse al turno preliminare della Coppa UEFA 1998-1999
Spartak Varna ammesso alla Coppa Intertoto 1998
Olimpik Teteven, Spartak Pleven e FK Etar retrocesse.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
Campionato bulgaro di calcio